La Coupe de Norvège masculine de handball est une compétition de handball à élimination directe ouverte à tous les clubs norvégiens.

La compétition est assez disputée puisque pas moins de 16 clubs ont remporté la compétition au moins une fois. Vainqueur de 10 éditions, le Sandefjord TIF est nettement le club le plus titré.

Palmarès 
Le palmarès est :

Remarque : de 2011 à 2020, la compétition se déroule lors de la première partie de saison, la finale étant disputée en décembre. Néanmoins, il s'agit bien de la compétition pour la saison sportive N-N+1 même si elle s'est terminée à l'année N.

Bilan

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Coupe de Norvège féminine de handball
 Championnat de Norvège masculin de handball
 Équipe de Norvège masculine de handball

Liens externes 
  NM-finalene

Coupe M
Norvège M